

Musica 
 Roll On – album degli Alabama del 1984
 Roll On – singolo degli Alabama del 1984
 Roll On – singolo dei The Living End del 2000
 Roll On – album dei The Living End del 2001
 Roll On – singolo di Kid Rock del 2008, dall'album Rock n Roll Jesus
 Roll On – album di J.J. Cale del 2009

Altro 
 Roll-on/roll-off – tipo di nave-traghetto